Аркан — старовинний український чоловічий танець. Поширений на Заході України.
 Аркан — довгий мотузок із зашморгом на кінці, щоб ловити тварин (наприклад, коней в табуні). Свого часу аркани використовували татари під час набігів на українські села. У скотарів Північної Америки аркан називають ласо.
 «Аркан» — пісня української співачки Руслани.
 Аркан ( — «таємниця») — зображення на картах таро.
 Старші Аркани
 Молодші Аркани

Прізвище 

Арка́н () — прізвище французького походження.
 Габрієль Аркан ( 9.6.1949) — канадський актор, молодший брат режисера Дені Аркана.
 Дені Аркан ( 25.6.1941) — канадський (квебекський) кінорежисер та сценарист.
 «Аркан» — прізвисько лідера «Сербської добровольчої гвардії» Желько Ражнатовича

Посилання 
 Аркан  // 

Французькі прізвища